Ла Мата има више значења:

 Ла Мата (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мата (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мата (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мата (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мата, Фатима (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мата (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мата (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мата (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мата (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мата, Кампо ла Мата (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мата (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мата (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мата (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мата (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мата (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мата (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику